Cançado é um sobrenome de origem ibero-arábica (de provável procedência Alentejana/Algarvia) e presente no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. Diz-se ter origem na Península Ibérica, oriunda da dominação Árabe do século 8 ao 13, durante a Idade Média, porém seus primeiros registros ocorrem a partir das incursões bandeirantes na interiorização do Brasil.

O primeiro membro com tal sobrenome que se tem relato é Fortunato Lopes Cançado, que se fixou na atual cidade de Pitangui, em Minas Gerais. É uma das famílias, segundo o historiador Cid Rebelo Horta, que compõe o tronco matrilinear descendente de Joaquina de Pompéu, grande fazendeira e senhora de escravos do final do período colonial e importante figura do processo de Independência.

Ainda, segundo Horta, foi uma família presente em diversos movimentos políticos durante o Império e a República e principalmente na política regional mineira, com muitos políticos de origem conservadora e tradicionalista.

Dentre seus pertencentes, estão:

 Álvaro Lopes Cançado, o Nariz, futebolista da Seleção Brasileira e médico, considerado o pai da Medicina Esportiva no Brasil;
 Antônio Augusto Cançado Trindade, magistrado e jurista, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e juiz do Tribunal Internacional de Justiça;

 José Alves Cançado, Major da aeronáutica e membro da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial;
 Maura Lopes Cançado, escritora de autoficção;
 Tânia Cançado, pianista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais e referência nacional de musicalização infantil;
 Zair Cançado, Radialista e fundador da Rádio Nacional de Brasília e da TV Nacional.

Desambiguação